Costa Santos ist der Familienname folgender Personen:

 Dante Bonfim Costa Santos (* 1983), brasilianischer Fußballspieler, siehe Dante (Fußballspieler)
 Fernando Manuel Costa Santos (* 1954), portugiesischer Fußballtrainer, siehe Fernando Santos (Fußballtrainer)
 Ricardo Alex Costa Santos (* 1975), brasilianischer Beachvolleyballspieler, siehe Ricardo Santos (Beachvolleyballspieler)